Il doppio del torneo di tennis Taipei Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Broderick Dyke e Peter Lundgren che hanno battuto in finale Neil Borwick e Andrew Kratzmann 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jeremy Bates /  Neil Broad (primo turno)
 Broderick Dyke /  Peter Lundgren (Campioni)

 Andrew Castle /  Nduka Odizor (quarti di finale)
 Patrik Kühnen /  Alexander Mronz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1992